Mercure de France steht für:

 Mercure de France, französischsprachige Zeitschrift des ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhunderts
 Mercure de France (Verlag), Verlag in Frankreich